Höhmann ist der Familienname folgender Personen:

 Egon Höhmann (1926–1979), deutscher Politiker (SPD)
 Georg Höhmann (1884–1973), Maler
 Hans-Hermann Höhmann (* 1933), deutscher Sozialwissenschaftler, Freimaurer und Freimaurerforscher
 Peter Höhmann (* 1943), deutscher Soziologe
 Ruth Höhmann (1915–2004), Mäzenin und ehemalige Präsidentin des Bayerischen Bauindustrieverbandes
 Uli Höhmann (* 1973), deutscher Kabarettist, Journalist, Moderator und Autor
 Ulrike Höhmann (* 1956), deutsche Gesundheits- und Pflegewissenschaftlerin, Hochschullehrerin

Siehe auch:

 Neue Galerie im Höhmannhaus Augsburg